«Oh Mother» () — пятый и заключительный сингл американской певицы Кристины Агилеры из её пятого студийного альбома Back to Basics (2006), выпущенный 8 октября 2007 года. Песня написана Агилерой в соавторстве с Дерриком Торнтоном, Марком Рэнкином, Лиз Торнтон, и Карой ДиоГуарди.

Информация о песне 
Oh Mother была выпущена только в Европе, тогда как в Азии и Австралии был выпущен Slow Down Baby. Oh Mother хотели выпустить и в Латинской Америке, но позднее решили, что там выйдет радиосингл Slow Down Baby.

23 ноября 2007 года сингл Oh Mother вышел в Германии и Австрии. В Германии песня достигла 4-го места, а в Австрии — 11-го.

В качестве официального видеоклипа было использовано выступление с песней Oh Mother в рамках тура Back to Basics World Tour.

Песня рассказывает о тяжелых отношениях между матерью и отцом Агилеры, Фаусто Агилера. Сингл содержит семплы из знаменитой французской песни «Vois sur ton chemin»

Список композиций 

 «Oh Mother» (Album Version) — 3:45
 «Oh Mother» (Instrumental) — 3:45

Чарты

Примечания 

Песни, написанные Карой Диогуарди
Песни Кристины Агилеры
Песни о родительстве
Песни о домашнем насилии